Desa Gondang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,57), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 109,89), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 111,19), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,27), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 111,11), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,35), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 110,31), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,14), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,87), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,63), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,11, long 109,83), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 112,49), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,43), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 111,91), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 112,12), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,39, long 111,86), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,29), 
 Desa Gondang (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar